Somnium (lateinisch für „Traum“) bezeichnet:

 Somnium (Kepler), utopische Geschichte des deutschen Astronomen Johannes Kepler
 (3258) Somnium, Asteroid des Hauptgürtels
 Somnium Scipionis, eine Erzählung aus dem sechsten Buch von Ciceros Werk De re publica

Siehe auch
 Somnia